Adattatore – dispositivo che consente di adattare e collegare tra loro sistemi o dispositivi dalle caratteristiche diverse
 Adapter pattern (anche detto "adattatore") – design pattern utilizzato in informatica nella programmazione orientata agli oggetti
 Adattatore di dialoghi – figura professionale che cura l'adattamento nella propria lingua di opere audiovisive e cinematografiche